Берёзовый — топоним:

Беларусь 
 Берёзовый — посёлок в Заводскослободском сельсовете Могилёвского района

Россия 
 Берёзовый — станция (тип населённого пункта) в Котласском районе Архангельской области.
 Берёзовый — посёлок в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Берёзовый — хутор в Петропавловском районе Воронежской области.
 Берёзовый — посёлок в составе города Мыски Кемеровской области.
 Берёзовый — посёлок в составе города Краснодар Краснодарского края.
 Берёзовый — посёлок в Ачинском районе Красноярского края.
 Берёзовый — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Берёзовый — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Берёзовый — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Берёзовый — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Берёзовый — хутор в Калининском районе Саратовской области.
 Берёзовый — хутор в Ртищевском районе Саратовской области.
 Берёзовый — посёлок в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Берёзовый — хутор в Глазовском районе Удмуртии.
 Берёзовый — посёлок в Солнечном районе Хабаровского края.
 Берёзовый — остров на озере Имандра.
 Берёзовый — остров на озере Умбозеро.

Водотоки 
 Берёзовый (приток Крутца) — река в России
 Берёзовый (приток Левого Толбачика) — ручей на полуострове Камчатка в России
 Берёзовый (приток Тобыши) — река в России
 Берёзовый (приток Конгоры) — ручей в Пошехонском районе Ярославской области
 Берёзовый (приток Камышной) — ручей на Украине
 Берёзовый (приток Рудной) — река в Приморском крае
 Берёзовый (приток Малой Утки) — река в Томской области

См. также 
 Берёзовый проезд
 Берёзовый Груд
 Берёза (значения)